HAT-P-36 — звезда, которая находится в созвездии Гончих Псов на расстоянии около 1033 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-36 была открыта с помощью орбитальной обсерватории Hipparcos в ходе проекта Tycho. Официальное открытие звезды было совершено 1997 году в рамках публикации каталога Tycho. Наименование звезды в этом каталоге — TYC 3020-2221-1. В настоящий момент более распространено наименование HAT-P-36, данное командой исследователей из проекта HATNet.

Звезда представляет собой жёлтый карлик, по размерам и массе практически такой же, как и наше Солнце. Температура поверхности составляет около 5560 кельвинов. Светимость звезды также почти идентична солнечной. Возраст HAT-P-35 астрономами оценивается приблизительно в 6,6 миллиардов лет.

Планетная система 
В начале 2012 года группой астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-36 b в системе. Это типичный горячий юпитер, орбита которого находится на расстоянии 0,023 а. е. от родительской звезды. Полный оборот вокруг неё планета совершает всего за 1,3 суток. Масса и радиус планеты приблизительно равны 1,83 и 1,26 юпитерианских соответственно. Эффективная температура HAT-P-36 b оценивается в 1823 кельвинов. Открытие было совершено транзитным методом.

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-36 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HAT-P-36 на сайте Планетные системы

Планетные системы
HATNet